Henri Debehogne, född 30 december 1928 i Maillen, död 9 december 2007 i Uccle, var en belgisk astronom.

Han var verksam vid Royal Observatory of Belgium.

Minor Planet Center listar honom som H. Debehogne och som upptäckare av 740 asteroider.

Asteroiden 2359 Debehogne är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av H Debehogne

Källor och referenser 

Belgiska astronomer
Män
Födda 1928
Avlidna 2007
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet